Таквакор  может означать:
 Таквакор — направление в панк-музыке, связанное с исламом.
  — роман Майкла Мухаммада Найта
  — фильм по роману Найта.
  — документальный фильм.